Маргеб () — посёлок в Айнинском районе Согдийской области Таджикистана. 

При поддержке Агентства лесного хозяйства при Правительстве Республики Таджикистан и комитета по защите окружающей среды Айнинского района, территория посёлка, наряду с посёлк, Маргеб планируется включению в заповедную зону.

На территории посёлка, находится массив Замин-Карор, где часто проводятся чемпионаты и международные соревновании по альпинизму.

Примечания

Ссылки 
 Регламент чемпионата мира по альпинизму, технический класс
 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО АЛЬПИНИЗМУ 2012 ГОД, КЛАСС ТЕХНИЧЕСКИЙ
 ЗАМИН-КАРОР 2012: ДО СТАРТА СОРЕВНОВАНИЙ 1 ДЕНЬ

Населённые пункты Айнинского района